Agitare prima dell'uso è l'album di debutto di Maurizia Paradiso, pubblicato a nome "Maurizia de las noces" nel 1992 dalla Arexong Record.

Tracce

Lato A
 The Message - 5:02 (Martegani - Maurizia Paradiso)
 Vigliacco! - 5:13 (Martegani - Maurizia Paradiso)
 La bambola (Patty Pravo cover) - 4:50 (Bruno Zambrini)

Lato B
 Hard Core - 4:39 (Zennaro - Maurizia Paradiso)
 Damnation - 5:43 (Martegani - Maurizia Paradiso)
 Conclusioni - 5:00 (Fabio Bertin)

Formazione 
Maurizia Paradiso: Voce
Luca Martegani: Tecnico della registrazione e missaggio audio

Note

Collegamenti esterni

 Scheda su  in Discogs